

Personnalités

Galopin 
 Alexandre Galopin : homme d'affaires belge.
 Alfred Galopin : général et ingénieur français.
 Arnould Galopin : écrivain français.
 Gérard Galopin : avocat belge.
 Pierre Galopin : officier français de la direction générale de la Sécurité extérieure.
 Sidney Galopin : joueur français de rugby à XV.

Gallopin 
 Joël Gallopin (né en 1953) : coureur cycliste professionnel français de 1978 à 1981.
 Guy Gallopin (né en 1956) : coureur cycliste professionnel français de 1982 à 1987, directeur sportif, frère du premier.
 Alain Gallopin (né en 1957) : coureur cycliste professionnel français en 1982, directeur sportif depuis 1994, frère du premier.
 Tony Gallopin (né en 1988) : coureur cycliste professionnel français depuis 2008, fils du premier.

Médias 
 Éditions Galopin : maison d'édition belge.
 Galopin, magazine français équestre pour les enfants.
  : désigne des titres de journal ou de film.

Divers 
 Verre à bière de , la moitié d'un demi et le quart d'une pinte ;
 en pâtisserie, le galopin est une spécialité culinaire de la Picardie à base de brioche.

Homonymie de titre